Das Abierto Mexicano Los Cabos 2017 war ein Tennisturnier, das vom 31. Juli bis 5. August 2017 in Cabo San Lucas in der Gemeinde Los Cabos stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2017 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden in Washington, D.C. die Citi Open, sowie in Kitzbühel die Generali Open statt. Erstere gehörten zur Kategorie ATP World Tour 500, während die beiden anderen Turniere zur niedriger dotierten ATP World Tour 250 zählten.

Der Titelverteidiger waren im Einzel Ivo Karlović und im Doppel Purav Raja und Divij Sharan.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 637.395 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 727.995 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 29. bis 30. Juli 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam noch ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website des Turniers (englisch, spanisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 90 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 115 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 84 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Cabo San Lucas